Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2004/2005 — 30-й чемпионат Саудовской Аравии проходил с 27 августа 2004 года по 15 июля 2005 года.

По итогам прошлого сезона в 1-ю лигу вылетели «Аль-Шола» и «Аль-Халидж», занявшие 11-е и 12-е места. Лигу пополнили клубы «Охуд» и «Аль-Ансар».

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Четвертьфинал (проигравший занимает 4-е место)

Полуфинал (проигравший занимает 3-е место)

Финал

Чемпион

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Календарь игр

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии
 Сайт о саудовском футболе

2004/2005
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2004 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005